Залесская — славянская фамилия; является женской формой мужской фамилии . Может также быть топонимом:

 Залесская, Любовь Сергеевна (1906—1979) — архитектор-градостроитель, ландшафтный архитектор, профессор МАРХИ.

Залесская, Ольга Евгеньевна (род. 1969) — российская поэтесса и автор-исполнитель.
Залесская, Елизавета Петровна (1860—1920) — педагог, организатор одного из первых в России детских садов, методист дошкольного образования.

Топоним 
 Залесская — деревня в Котельничском районе Кировской области в Покровском сельском поселении.
 Залесская половина — одна из двух половин Шелонской пятины Новгородской земли.